Грег Харнетт (; род. 30 июня 1990, Торонто, Онтарио) — канадский игрок в лакросс, выступающий за канадский клуб «Калгари Рафнекс» на позиции защитника.

Карьера 
Грег Харнетт был выбран на драфте NLL в 2011 году под 11-м номером клубом «Калгари Рафнекс». Свой дебютный сезон провёл в 2012 году. В 2013 году Грег Харнетт помог «Калгари Рафнекс» занять второе место в регулярном чемпионате NLL. Грег Харнетт сыграл в регулярном чемпионате 14 матчей, забросил 3 гола и сделал 4 передачи, а в плей-офф «Калгари Рафнекс» дошел до полуфинала. В 2014 году «Калгари Рафнекс» вышел в плей-офф со второго места в своём дивизионе. Грег Харнетт сыграл в регулярном чемпионате все матчи, забросил 1 гол и набрал 5 очков. Хотя «Калгари Рафнекс» в плей-офф  дошли до финала, но проиграли серию из 3 матчей. В 2015 году «Калгари Рафнекс» в чемпионате занял 3 место в своём дивизионе. В регулярном чемпионате Грег Харнетт сыграл 18 матчей и ни разу не забросил гола. В плей-офф «Калгари Рафнекс» дошёл до полуфинала. В 2016 году «Калгари Рафнекс» в регулярном чемпионате занял 3 место в своём дивизионе, а в плей-офф снова дошёл до полуфинала, а Грегг Харнетт сыграл в регулярном чемпионате 14 матчей и забросил 3 гола и набрал 6 очков.

Статистика

Примечания 

 https://web.archive.org/web/20170108002354/http://www.calgaryroughnecks.com/site/necks/page.asp?page=player&playerID=6352

Игроки в лякросс Канады
Игроки «Калгари Рафнекс»